Сборная Норвегия на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007 года заняла 14 место. Сборная заняла второе место в утешительной группе, в которую она попала с четвёртого места группы С (Ц) предварительного этапа.

Сборная Норвегии провела на чемпионате шесть игр, одержав две победы, в том числе против Австрии в дополнительное время. В матчах чемпионата сборная забросила 17 шайб, пропустив 21. Таким образом разница забитых и пропущенных шайб составила −4 шайбы.

Состав 
Главный тренер: Рой Йохансен

Матчи

Предварительный раунд

Утешительный раунд

Статистика 
 Лучшим бомбардиром сборной Норвегии стал Андерс Бастиансен, который забросил четыре шайбы. Вторым бомбардиром сборной стал Мортен Аск, который трижды поражал ворота противника.
 Матс Тригг, выполнив пять результативных передач, стал лучшим ассистентом сборной. Ещё трое игроков сборной выполнили по четыре результативных передачи.
 По системе «гол+пас» Матс Тригг и Мортен Аск набрали по семь очков, стал лучшими игроками сборной.
 Ларс-Эрик Спетц набрав +2 очка по системе +/-, став самым полезным игроком сборной. Худшим показателем стал −3 у Эрика Римана и Ларса-Эрика Лунда.
 Сборная Норвегии на чемпионате играла в не грубый хоккей. Единственным игроком, набравших 10 минут штрафа, стал Мортен Аск.
 Сборная Норвегии использовала только одного вратаря. Таким образом, Пол Гротнес отстоял 358 минут 48 секунд, за которые отразил 163 из 184 бросков, что составляет 88,59 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Норвегии на ihwc.net
 Сборная Норвегии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Норвегии в 2007 году
Сборная Норвегии по хоккею с шайбой